Lichtenwald ist der Name von:

 Lichtenwald, einer Gemeinde im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg

 Lichtenwald (Altenthann), ehemalige Hofmark und Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern

 Lichtenwald (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Lichtenwald (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortschaft von Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 der Gemeinde Comeat im Kreis Timiș, Rumänien
 der Gemeinde Grănicerii im Kreis Timiș, Rumänien
 Lichtenwald, deutscher Name der Stadt Sevnica in Slowenien
 Jagdschloss Lichtenwald bei Český Jiřetín im böhmischen Erzgebirge

siehe auch:
Lichtenwalde
Oberlichtenwald